Płoniawy-Bramura est le nom :

 de la gmina de Płoniawy-Bramura, dans le powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Płoniawy-Bramura, chef-lieu de cette gmina